Paramorpha är ett släkte av fjärilar. Paramorpha ingår i familjen Carposinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Paramorpha